Jan Krysiński (ok. 1770-1837) – polski generał okresu powstania listopadowego
 Jan Krysiński (ur. 1886) – prawnik, polski konsul w Szanghaju
 Jan Krysiński (ur. 1935) – polski profesor, były rektor Politechniki Łódzkiej